Aeroporto Internazionale di Norwich, Norwich, Norfolk, Inghilterra, Regno Unito
 Aeroporto di Norwich-Lt. Warren Eaton, Norwich, New York, Stati Uniti d'America
 Aeroporto di Norwich, Norwich, Kansas, Stati Uniti d'America